Името Габрово носят няколко селища:

 град Габрово, област Габрово, България;
 планина Габрово, между Епир и Акарнания, Гърция;
 село Габрово, област Благоевград, България;
 село Габрово, област Кърджали, България;
 село Габрово, община Гевгели, Северна Македония;
 село Габрово, община Царево село, Северна Македония;
 село Габрово, община Струмица, Северна Македония;
 село Габрово, дем Ксанти, Гърция;
 село Габрица, област Смолян, което до 1934 година носи името Габрово.